ТУО — многозначная аббревиатура:
 ТУО — технология универсальной оболочки (программирование)
 ТУО — термическое уничтожение отходов
 ТУО — товаро-учетная операция

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей